Tuamotu (eget namn Pa'umotu) är ett polynesiskt språk som talas på Tuamotuöarna och Tahiti, i Franska Polynesien. Språkets nära släktspråk är bl.a. maori och tahitiska. Antal talare är cirka 14 400 och språket anses vara hotat. Många talare är tvåspråkiga och kan franska som är regionens officiella språk.

Språket skrivs med latinska alfabetet.

Fonologi

Konsonanter 

Källa:

Vokaler 

Källa:

Lexikon 
Räkneord 1-10 på tuamotu:

Källor 

Språk i Franska Polynesien
Malajo-polynesiska språk